Ela ela (Axis), een single uit 1972 van de Griekse band Axis
 Ela Ela (album), een album uit 2001 van de Griekse zangeres Angela Dimitriou
 Ela Ela (Come Baby), de Cypriotische inzending van het Eurovisiesongfestival in 2005, gezongen door Constantinos Christoforou